Amerikai Egyesült Államok
 Turner (Mississippi megye, Arkansas)
 Turner (Phillips megye, Arkansas)
 Turner (Indiana)
 Turner (Kansas)
 Turner (Maine)
 Turner (Michigan)
 Turner (Montana)
 Turner (Nyugat-Virginia)
 Turner (Oregon)
 Turner (Washington)

 Ausztrália
 Turner (Canberra)

Hold
 Turner, holdkráter

Nevek
 Turner, családnév
 Turner, keresztnév